Puchar Polski w Koszykówce Mężczyzn 2011/2012 – 48. turniej Pucharu Polski w koszykówce mężczyzn w historii, który wyłonił zdobywcę Pucharu Polski w sezonie 2011/2012.

Zwycięzcą tych rozgrywek został Trefl Sopot, który w finale pokonał gospodarza turnieju finałowego – Zastal Zieloną Górę. Trzecie miejsce zajęły ex aequo Śląsk Wrocław i Turów Zgorzelec. Tytuł MVP turnieju finałowego otrzymał Łukasz Koszarek.

W zawodach tych wystartowało w sumie 7 zespołów: gospodarz turnieju finałowego – Zastal Zielona Góra, pięć najlepszych zespołów I etapu sezonu zasadniczego Polskiej Ligi Koszykówki (Trefl Sopot, Turów Zgorzelec, Czarni Słupsk, Anwil Włocławek i Śląsk Wrocław) oraz Asseco Prokom Gdynia. Wszystkie 6 zespołów, poza Zastalem, 15 lutego 2012 roku rozegrało mecze ćwierćfinałowe, których zwycięzcy (Śląsk, Trefl i Turów), wspólnie z Zastalem, wystąpili w turnieju finałowym, który został rozegrany w hali MOSiR w Zielonej Górze w dniach 18–19 lutego 2012 roku.

Sponsorem tytularnym zawodów, które zostały przeprowadzone pod nazwą Intermarché Basket Cup 2011/2012 była firma Intermarché.

Drabinka turniejowa 
Losowanie drabinki turniejowej odbyło się 6 lutego 2012 roku w siedzibie Polskiej Ligi Koszykówki w Warszawie. Spotkania ćwierćfinałowe zostały rozegrane 15 lutego 2012 roku w halach Trefla Sopot (Ergo Arena), Turowa Zgorzelec (Centrum Sportowe) i Anwilu Włocławek (Hala Mistrzów). Półfinały odbyły się 18 lutego 2012 roku o godzinie 16:30 i 19:00, a finał dzień później o godzinie 16:30.

Przebieg turnieju

1/4 finału

1/2 finału

Finał

Uwagi

Przypisy 

Puchar Polski w koszykówce mężczyzn
Zawody sportowe w Zielonej Górze
2012 w koszykówce
2012 w polskim sporcie